Pierre-Fitte est un nom propre, dérivé du latin , signifiant « pierre fichée » (c'est-à-dire plantée dans le sol), qui se réfère à :
 des menhirs :
 Pierre-Fitte, sur la commune de Saint-Quentin-la-Chabanne, dans la Creuse ;
 Pierre-Fitte, sur la commune de Boussy-Saint-Antoine, dans l'Essonne ;
 Pierrefitte, sur la commune d'Étampes, dans l'Essonne ;
 Pierre-Fitte, sur la commune de Beautheil, en Seine-et-Marne ;
 Pierre-Fitte, sur la commune de Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne ;
 Pierre-Fitte, sur la commune de Saint-Cyr, dans la Vienne ;
 Pierre-Fitte, sur la commune de d'Aillant-sur-Tholon, dans l'Yonne ;

Pierre-Fitte